Hatoe Poetih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Putih (kulle i Indonesien, Moluckerna), 
 Gunung Hatu Putih, kulle, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar